Жан Давид Менесес Вильярроэль (; 16 марта 1993 года, Кильота, Чили) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Леон» и сборной Чили.

Клубная карьера 
Менесес — воспитанник клуба «Сан-Луис Кильота» из своего родного города. 12 февраля 2012 года в матче против «Кокимбо Унидо» он дебютировал в чилийской Примере B. 11 августа 2013 года в поединке против «Магальянес» Жан забил свой первый гол за «Сан-Луис Кильота». В 2015 году Менесес помог клубу выйти в элиту. 9 августа в матче против «Сантьяго Уондерерс» он дебютировал в чилийской Примере.

В начале 2016 года Менесес перешёл в «Универсидад де Консепсьон». 16 января в матче против «Уачипато» он дебютировал за новый клуб. 6 февраля в поединке против «Универсидад Католика» Жан забил свой первый гол за «Универсидад де Консепсьон».

Летом 2018 года Менесес на правах аренды перешёл в мексиканский «Леон». 23 августа в матче против столичной «Америки» он дебютировал в мексиканской Примере. 3 февраля 2019 году в поединке против «Крус Асуль» Жан забил свой первый гол за «Леон». По окончании аренды Менесес подписал полноценный контракт.

Международная карьера 
В сентябре 2019 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Менесес дебютировал за сборную Чили. 15 октября в поединке против сборной Гвинеи он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы Менесеса за сборную Чили

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Сан-Луис» Кильота
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»